LBB steht für:
 Landesbank Berlin
 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ein Milchsäurebakterium
 Lavamünder Bahn
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz, ehemals Staatsbauamt
 Lichtbild-Bühne, Illustrierte
 Leichtbau Budweis, Fabrik für Flugzeugbau in České Budějovice im Protektorat Böhmen und Mähren
 little brown bats („kleine braune Fledermäuse“), Klassifizierungskategorie der Chiropterologie, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte
 little brown birds („kleine braune Vögel“), Klassifizierungskategorie der Ornithologie, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte

lbb steht für:
 Label (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Neuirland, Papua-Neuguinea

Abkürzung